Дор — персонаж давньогрецької міфології, один із синів Елліна, родоначальник дорійців.

Дор — громада в землі Рейнланд-Пфальц

Дор — присілок, Бабушкінський район, Вологодська область
 Дор — село, Велізький район, Смоленська область
 Дор — присілок, Верховазький район, Вологодська область
 Дор — село, Гагарінський район, Смоленська область
 Дор — присілок, Грязовецький район, Вологодська область
 Дор — присілок, Нікольський район, Вологодська область
 Дор — присілок, Городищенське сільське поселення, Нюксенський район, Вологодська область
 Дор — присілок, колишнє Брусноволовське сільське поселення, Городищенське сільське поселення, Нюксенський район, Вологодська область

Дор — округ, штат Вісконсин